Михаи́л Серге́евич Балаба́н (; , Харьков, УССР, СССР) — украинский хоккеист, вратарь.

Карьера

Клубная 
Начал играть в 8 лет в хоккейном клубе "Дружба 78" у главного тренера Правилова Ивана Николаевича. В 2005—2008 годах играл за подмосковский "Химик". В 2008 году вернулся на Украину в столичный клуб "Сокол", где дважды становился чемпионом Украины (2008, 2010), проведя несколько матчей. В начале 2011 года во время дозаявочной кампании перешёл в клуб первой лиги "Буран", стал чемпионом первенства России региона «Центр».

В сборной 
За национальную сборную Украины провел 3 матча (12 пропущенных шайб), несмотря на что признавался одним из лучших игроков в сборной Украины. По заявлениям тренера сборной Украины, Балабан является одним из пяти игроков, играющих в сборной на высоком уровне.

Достижения 
 Чемпион Украины (2008, 2010).
 Чемпион первенства России по хоккею с шайбой среди клубных команд региона «Центр» (2011).
 Чемпион Украины (ПХЛ) (2013).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК «Донбасс»

Хоккеисты Украины
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Сокол» Киев
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Буран»
Игроки ХК «Донбасс»
Игроки ХК «Беркут» Караганда
Игроки сборной Украины по хоккею с шайбой